Ashgill kan verwijzen naar:
een dorp in South Lanarkshire, Schotland, zie Ashgill (plaats);
een tijdvak in de geologische tijdschaal, zie Ashgill (tijdvak).